Соколов Василий Николаевич (27.01(8.02).1874, Кострома — 25.1.1959, Москва) — советский партийный и государственный деятель, член РСДРП(б) с 1898 года.

Послужной список 
1907 — арестован, осуждён к административной высылке в Енисейскую губернию.

2.1917 — председатель Забайкальского областного комитета РСДРП(б).

1918 — председатель СНК Забайкальской области, член Сибирского бюро ЦК РКП(б).

7.1920—4.1921 — ответственный секретарь Новгородского губернского комитета РКП(б).

192.—1923 — уполномоченный Центрального управления народно-хозяйственного учёта при СНК РСФСР.

1924 — заведующий издательством «Новая деревня».

1925—1929 — директор Московского зоотехнического института.

с 1945 — на пенсии.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (08.02.1954)

Источник 
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Примечания 

Революционеры России